HMS Nairana je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Nairana (1917)
 HMS Nairana (1944)

Nairana